Санбери () — название нескольких населённых пунктов в англоязычных странах.

Населённые пункты 
США
  — тауншип в Иллинойсе.
  — деревня в Огайо.
  — город в Пенсильвании.
  — поселение в Северной Каролине.

Прочие страны
  — городок в Виктории, Австралия.
 Санбери — графство в Нью-Брансуике, Канада.
  — городок в Спелторне, Суррей, Англия.

См. также 
 Сан-Сити
 Санберг